La Nationalliga A 1951/52 fue la 55.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1952
Fútbol en 1951
Fútbol en 1952
Suiza en 1951
Suiza en 1952